Shadow DN9 — гоночный автомобиль команды Формулы-1 Shadow, сконструированный Тони Саутгейтом и доработанный Джоном Болдуином, участвовавший в сезонах  и  годов.

История 

Когда Shadow DN9 появилась на трассе, она оказалась практически точной копией Arrows FA1, который спроектировал ушедший в Arrows Саутгейт. Хозяевам Shadow удалось через суд прекратить дальнейшее использование FA1 в гонках.

Результаты выступлений в гонках

Примечания

Ссылки 

Шасси Shadow Формулы-1